Distrikt Santiago bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Santiago (Cusco), Distrikt in der Provinz Cusco (Region Cusco)
 Distrikt Santiago (Ica), Distrikt in der Provinz Ica (Region Ica)